Гавро́ш может означать:

 Гаврош — персонаж романа Виктора Гюго «Отверженные».
 Гаврош — советский фильм 1937 года по мотивам романа Виктора Гюго «Отверженные».
Гаврош (мультфильм) — советский мультфильм 1986 года по мотивам романа Виктора Гюго «Отверженные», кинорежиссёр И. Гурвич.
 Гаврош (русский)
 Гаврош, Александр Дюлович